Paulo Renato Centeno Holvorcem (ur. 10 lipca 1967) – brazylijski matematyk i astronom amator. Opracował nowe numeryczne metody symulacji fal w wirujących cieczach i wolnej przestrzeni. W 1994 uzyskał stopień doktora na uniwersytecie w Campinas. Od 1996 zajmuje się obserwacjami obiektów bliskich Ziemi oraz tworzeniem oprogramowania dla zautomatyzowanych teleskopów.

W latach 1998–2010 odkrył 198 planetoid, z czego 18 samodzielnie, a 180 wspólnie z Charlesem Juelsem i Michaelem Schwartzem. Odkrył także 5 komet nieokresowych, z czego 2 samodzielnie (C/2013 D1 (Holvorcem) i C/2013 U2 (Holvorcem)), a 3 z Juelsem i Schwartzem (C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem), C/2005 N1 (Juels-Holvorcem), C/2011 K1 (Schwartz-Holvorcem)).

Na jego cześć nazwano planetoidę (13421) Holvorcem.

Przypisy 

Astronomowie amatorzy
Brazylijscy astronomowie
Brazylijscy matematycy
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Urodzeni w 1967